Argentína
Sarmiento megye, megye Chubut tartományban
Sarmiento megye, megye San Juan tartományban
Sarmiento megye, megye Santiago del Estero tartományban